Józef Baranowski – podporucznik 6. Brygady Kawalerii Narodowej, uczestnik wojny polsko-rosyjskiej 1792, odznaczył się w starciu pod Nową Sieniawką, dostał się do rosyjskiej niewoli
 Józef Baranowski – podoficer Pułku 6 Piechoty Liniowej, odznaczony Orderem Virtuti Militari (9 marca 1831)
 Józef Baranowski (ur. 1842) – powstaniec styczniowy
 Józef Baranowski (ur. 1845) – podporucznik weteran powstania styczniowego, odznaczony Medalem Niepodległości (8 listopada 1930)
 Józef Baranowski (1885–1930) – działacz niepodległościowy, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości (27 czerwca 1938)
 Józef Baranowski (ur. 1895) – żołnierz Legionów Polskich, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości (21 kwietnia 1937)
 Józef Baranowski (1902–1940) – nauczyciel, porucznik piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Medalem Niepodległości, zamordowany w Charkowie
 Józef Baranowski (1929–2004) – architekt i urbanista

Przypisy